Лос Поситос има више значења:

 Лос Поситос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Поситос, Ранчо Вијехо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Поситос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Поситос (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Поситос (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Поситос, Ел Палмито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Поситос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Поситос (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Поситос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Поситос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Поситос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Поситос (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Поситос (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Поситос (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Поситос, Лос Куисиљос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Поситос, Лос Лобос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Поситос (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Поситос (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Поситос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Поситос (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Поситос (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Поситос (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Поситос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Поситос (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Поситос (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Поситос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Поситос (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Поситос (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Поситос (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Поситос (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Поситос (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Поситос (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Поситос, Лос Позос (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Поситос (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Поситос (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Поситос (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Поситос (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Поситос (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Поситос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Поситос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Поситос (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Поситос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Поситос (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Поситос (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Поситос (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Поситос (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Поситос (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Поситос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Поситос, Артемио Аројо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Поситос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Поситос (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Поситос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Поситос (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Поситос (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику